A 1934-es síkvízi kajak-kenu Európa-bajnokságot a dániai Koppenhágában rendezték.

Eredmények

Férfiak

Nők 

Kajak-kenu
1934 a sportban